Csehország
 Hodkovice nad Mohelkou, település a Libereci járásban
 Hodkovice, Zlatníky-Hodkovice településrésze a Nyugat-prágai járásban
 Hodkovice u Trutnova, Jívka településrésze a Trutnovi járásban